

Prénom 
Isi est un prénom féminin nord-amérindien peu usité.

Sigle 

ISI est un sigle qui peut renvoyer à :
 industrialisation par substitution aux importations, un modèle de développement économique ;
 , un interféromètre astronomique ;
  ;
 Ingénierie des systèmes informatiques, à Paul-Sabatier, Toulouse ;
 initiation aux sciences de l'ingénieur ;
 innovation stratégique industrielle ;
 Inspection spéciale des impôts, une administration fiscale belge chargée de la lutte contre la fraude fiscale ;
 Institut de sûreté industrielle, une entité créatrice du "Jury Brabois" ;
 Institut Seni Indonesia (en français, Institut indonésien des arts), un ensemble d'établissements d'enseignement supérieur indonésiens pour les arts ;
 Institut supérieur d'informatique, à Ariana, en Tunisie ;
 Institute for Scientific Information, qui produit des outils bibliométriques ;
 Intersymbol interference (en français, interférence inter-symbole), un type d'interférence survenant au niveau du récepteur dans les télécommunications numériques ;
 Inter-Services Intelligence, les services de renseignements militaires pakistanais ;
 International Statistical Institute (en français, Institut international de statistique).
 Institute for Scientific Interchange